«Торпедо-2»:
 «Торпедо-2» — бывший фарм-клуб хоккейного клуба «Торпедо» (Нижний Новгород), на основе которого в 2009 году была создана молодёжная команда «Чайка» (Нижний Новгород).
 «Торпедо-2» — фарм-клуб хоккейного клуба «Торпедо» из Ярославля, с 2000 года носящего название «Локомотив».
 «Торпедо-2» — прежнее название хоккейного клуба «Алтай-Торпедо», являющегося фарм-клубом «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
 «Торпедо-2» — вторая команда футбольного клуба «Торпедо» (Москва), игравшая на уровне ПФЛ в 1992—2000 годах, воссоздана в 2022 году.
 «Торпедо-2» — вторая команда футбольного клуба «Торпедо» (Кутаиси), в разные годы игравшая в первенстве и кубке Грузии.

См. также 
 «Торпедо» (клубная) — команда футбольного клуба «Торпедо» (Москва), игравшая в 1967—1969 годах в классе «Б» чемпионата СССР.